Воскобійник Галина - підприємець, меценат, перший голова Фундації імені І.Багряного (США)
 Воскобійник Олексій - бізнесмен (будівельна галузь), меценат (Стейт-Коледж, США)
 Воскобійник Михайло Григорович - український вчений-історик, політичний діяч, журналіст, основоположник УРДП, член уряду УНР на вигнанні, голова Української Національної Ради (1989 – 92). Дійсний член УВАН та НТШ.

Українські прізвища